La província de Jaén (Espanya) té un total de 97 municipis. Estan dividits en un total de 10 comarques:

 Metropolitana de Jaén (16)
 Sierra Mágina (14)
 Sierra de Segura (13)
 Campiña de Jaén (10)
 La Loma (10)
 Sierra de Cazorla (9)
 Sierra Morena (9)
 El Condado (7)
 Sierra Sur (5)
 Las Villas (4)

La capital de la província és Jaén, que té 633.564 habitants (2012). El municipi més gran és Andújar (964,9 km²) i el més petit és Jamilena (8,99 km²).

Llista de Municipis de la província de Jaén, Espanya.

Referències 

 
Llistes de municipis d'Espanya